Sejladsen i Laser jolle under Sommer-OL 2016 fandt sted i perioden 8. august - 15. august 2016.

Turneringsformat 
Der var kvalificeret 46 nationer til konkurrencen, der blev afviklet med ti indledende sejladser efterfulgt af en medaljesejlads for de ti bedst placerede både.

Tidsplan 
Nedenstående tabel viser tidsplanen for afvikling af konkurrencen:

Resultater

Referencer

Eksterne henvisninger 
 http://jsaf-osc.jp/_userdata/2016_RioOlympic_qualification_system.pdf  
 http://doc.rero.ch/record/256687/files/Olympic_Sport_Explanatory_Guide_Sailing.pdf 
 http://www.sailing.org/olympics/rio2016/qualification/sailors.php#.V4muojPr0s0  
 http://www.sailing.org/tools/documents/201506Rio2016QualificationSystemFINALSailingEN-%5B18947%5D.pdf

Laser (jolle)